Der letzte Schrei steht für:

literarische Titel:
 Der letzte Schrei (Franziska Becker), Cartoonband von Franziska Becker (1993) 
 Der letzte Schrei (Alex Shakar), Roman von Alex Shakar (2001)

Filme:
 Der letzte Schrei (1930), deutscher Kurzfilm von Max Friedländer 
 Der letzte Schrei (1975), deutscher Film von Robert van Ackeren
Siehe auch:
 Tatort: Der letzte Schrey